XIII secolo
200 (numero)

Pagine correlate 
200 (disambigua)

Altri progetti